Эвбея — топоним:

 Эвбея — крупнейший после Крита из островов Греции в Эгейском море.
 Эвбея — ном в Греции, в Центральной Греции.
 Эвбея — гора на спутнике Юпитера Ио.